Рејсланд има више значења:
 Рејсланд (Луизијана)
 Рејсланд (Кентаки)